Hbf ist eine Abkürzung und steht für:

 Halberstädter Flugzeugwerke
 Hauptbahnhof
 Heeresbergführer

HBF steht für:

 Handball Bundesliga Frauen
 Höhere Berufsfachschule, siehe Höhere Berufsfachschule für Wirtschaftsinformatik, Höhere Berufsfachschule für Hotelmanagement
 Hospital Benefit Fund, eine australische private Krankenversicherung
 Human Betterment Foundation

HbF steht für:

 Fetales Hämoglobin

HBF